Ка́ллавере () — деревня в волости Йыэляхтме уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположена на юго-восточном берегу залива Мууга в 8 километрах от Таллина. Граничит с городом Маарду и деревнями Уускюла, Савиранна и Юлгазе. Высота над уровнем моря — 34 метра.

Деревня дала название Каллавереской формации.

Через деревню проходит шоссе Юльгазе (). К югу от шоссе расположен район летних дач и садовых домиков, принадлежащих жителям Маарду и Таллина, который продолжается в Юлгазе.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 123 человека, из них 67 (54,5 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Каллавере:

История 
Каллавере впервые упомянута в 1241 году в Датской поземельной книге. С 1387 года здесь находилась побочная мыза Каллавере, принадлежавшая мызе Маарду; на её месте позже была построена шведская деревня, которую называли Роотси-Каллавере (, с эст. — Шведская Каллавере).

В письменных источниках 1241 года упоминается Kallæuærø, 1341 года — Kalleuere, 1424 года — Calliver, 1549 года — Kallaue, 1923 года — Kallavere (деревня и поселение), Rootsi-Kallavere (деревня).

На военно-топографических картах Российской Империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня обозначена как Ротзикалляферъ.

В 1950-х годах у западной границы современной Каллавере был построен новый жилой район, который также получил название Каллавере, но административно относится к городу Маарду.

В деревне находится верхний маяк Каллавере. Нижний маяк Каллавере расположен на территории деревни Савиранна.

Достопримечательности 
Деревня в полном объёме относится к историческому заповеднику Ребала. На территории деревни растёт сосняк Крооди.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Харьюмаа